Dit is een lijst van planetoïden 3301-3400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (3301) Jansje || 1978 CT || 6 februari 1978 || Perth Observatory
|-
| (3302) Schliemann || 1977 RS6 || 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3303) Merta || 1967 UN || 30 oktober 1967 || L. Kohoutek
|-
| (3304) Pearce || 1981 EQ21 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3305) Ceadams || 1985 KB || 21 mei 1985 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (3306) Byron || 1979 SM11 || 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3307) Athabasca || 1981 DE1 || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (3308) Ferreri || 1981 EP || 1 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (3309) Brorfelde || 1982 BH || 28 januari 1982 || K. S. Jensen
|-
| (3310) Patsy || 1931 TS2 || 9 oktober 1931 || C. W. Tombaugh
|-
| (3311) Podobed || 1976 QM1 || 26 augustus 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (3312) Pedersen || 1984 SN || 24 september 1984 || Copenhagen Observatory
|-
| (3313) Mendel || 1980 DG || 19 februari 1980 || A. Mrkos
|-
| (3314) Beals || 1981 FH || 30 maart 1981 || E. Bowell
|-
| (3315) Chant || 1984 CZ || 8 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (3316) Herzberg || 1984 CN1 || 6 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (3317) Paris || 1984 KF || 26 mei 1984 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (3318) Blixen || 1985 HB || 23 april 1985 || K. Augustesen, P. Jensen
|-
| (3319) Kibi || 1977 EJ5 || 12 maart 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (3320) Namba || 1982 VZ4 || 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (3321) Dasha || 1975 TZ2 || 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (3322) Lidiya || 1975 XY1 || 1 december 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (3323) Turgenev || 1979 SY9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3324) Avsyuk || 1983 CW1 || 4 februari 1983 || A. Mrkos
|-
| (3325) TARDIS || 1984 JZ || 3 mei 1984 || B. A. Skiff
|-
| (3326) Agafonikov || 1985 FL || 20 maart 1985 || A. Mrkos
|-
| (3327) Campins || 1985 PW || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (3328) Interposita || 1985 QD1 || 21 augustus 1985 || T. Schildknecht
|-
| (3329) Golay || 1985 RT1 || 12 september 1985 || P. Wild
|-
| (3330) Gantrisch || 1985 RU1 || 12 september 1985 || T. Schildknecht
|-
| (3331) Kvistaberg || 1979 QS || 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (3332) Raksha || 1978 NT1 || 4 juli 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (3333) Schaber || 1980 TG5 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (3334) Somov || 1981 YR || 20 december 1981 || A. Mrkos
|-
| (3335) Quanzhou || 1966 AA || 1 januari 1966 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3336) Grygar || 1971 UX || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (3337) Miloš || 1971 UG1 || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (3338) Richter || 1973 UX5 || 28 oktober 1973 || F. Börngen
|-
| (3339) Treshnikov || 1978 LB || 6 juni 1978 || A. Mrkos
|-
| (3340) Yinhai || 1979 TK || 12 oktober 1979 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3341) Hartmann || 1980 OD || 17 juli 1980 || E. Bowell
|-
| (3342) Fivesparks || 1982 BD3 || 27 januari 1982 || Oak Ridge Observatory
|-
| (3343) Nedzel || 1982 HS || 28 april 1982 || Lincoln Laboratory ETS
|-
| (3344) Modena || 1982 JA || 15 mei 1982 || Osservatorio San Vittore
|-
| (3345) Tarkovskij || 1982 YC1 || 23 december 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (3346) Gerla || 1951 SD || 27 september 1951 || S. J. Arend
|-
| (3347) Konstantin || 1975 VN1 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (3348) Pokryshkin || 1978 EA3 || 6 maart 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3349) Manas || 1979 FH2 || 23 maart 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3350) Scobee || 1980 PJ || 8 augustus 1980 || E. Bowell
|-
| (3351) Smith || 1980 RN1 || 7 september 1980 || E. Bowell
|-
| (3352) McAuliffe || 1981 CW || 6 februari 1981 || N. G. Thomas
|-
| (3353) Jarvis || 1981 YC || 20 december 1981 || E. Bowell
|-
| (3354) McNair || 1984 CW || 8 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (3355) Onizuka || 1984 CC1 || 8 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (3356) Resnik || 1984 EU || 6 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (3357) Tolstikov || 1984 FT || 21 maart 1984 || A. Mrkos
|-
| (3358) Anikushin || 1978 RX || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3359) Purcari || 1978 RA6 || 13 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| 3360 - || 1981 VA || 4 november 1981 || E. F. Helin, R. S. Dunbar
|-
| (3361) Orpheus || 1982 HR || 24 april 1982 || C. Torres
|-
| (3362) Khufu || 1984 QA || 30 augustus 1984 || R. S. Dunbar, M. A. Barucci
|-
| (3363) Bowen || 1960 EE || 6 maart 1960 || Universiteit van Indiana
|-
| (3364) Zdenka || 1984 GF || 5 april 1984 || A. Mrkos
|-
| (3365) Recogne || 1985 CG2 || 13 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (3366) Gödel || 1985 SD1 || 22 september 1985 || T. Schildknecht
|-
| (3367) Alex || 1983 CA3 || 15 februari 1983 || N. G. Thomas
|-
| (3368) Duncombe || 1985 QT || 22 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (3369) Freuchen || 1985 UZ || 18 oktober 1985 || Copenhagen Observatory
|-
| (3370) Kohsai || 1934 CU || 4 februari 1934 || K. Reinmuth
|-
| (3371) Giacconi || 1955 RZ || 14 september 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (3372) Bratijchuk || 1976 SP4 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (3373) Koktebelia || 1978 QQ2 || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3374) Namur || 1980 KO || 22 mei 1980 || H. Debehogne
|-
| (3375) Amy || 1981 JY1 || 5 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (3376) Armandhammer || 1982 UJ8 || 21 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3377) Lodewijk || 4122 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3378) Susanvictoria || 1922 WB || 25 november 1922 || G. van Biesbroeck
|-
| (3379) Oishi || 1931 TJ1 || 6 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (3380) Awaji || 1940 EF || 15 maart 1940 || G. Kulin
|-
| (3381) Mikkola || 1941 UG || 15 oktober 1941 || L. Oterma
|-
| (3382) Cassidy || 1948 RD || 7 september 1948 || H. L. Giclas
|-
| (3383) Koyama || 1951 AB || 9 januari 1951 || K. Reinmuth
|-
| (3384) Daliya || 1974 SB1 || 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (3385) Bronnina || 1979 SK11 || 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3386) Klementinum || 1980 FA || 16 maart 1980 || Ladislav Brožek
|-
| (3387) Greenberg || 1981 WE || 20 november 1981 || E. Bowell
|-
| (3388) Tsanghinchi || 1981 YR1 || 21 december 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3389) Sinzot || 1984 DU || 25 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (3390) Demanet || 1984 ES1 || 2 maart 1984 || H. Debehogne
|-
| (3391) Sinon || 1977 DD3 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (3392) Setouchi || 1979 YB || 17 december 1979 || H. Kosai, G. Sasaki
|-
| (3393) Štúr || 1984 WY1 || 28 november 1984 || M. Antal
|-
| (3394) Banno || 1986 DB || 16 februari 1986 || S. Inoda
|-
| (3395) Jitka || 1985 UN || 20 oktober 1985 || A. Mrkos
|-
| (3396) Muazzez || 1915 TE || 15 oktober 1915 || M. F. Wolf
|-
| (3397) Leyla || 1964 XA || 8 december 1964 || R. Burnham, N. G. Thomas
|-
| (3398) Stättmayer || 1978 PC || 10 augustus 1978 || H.-E. Schuster
|-
| (3399) Kobzon || 1979 SZ9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3400) Aotearoa || 1981 GX || 2 april 1981 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin|}

Planetoïdenlijsten